Karger ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Karger (1926–2017), deutsche Leichtathletin
 Angelika Karger (* 1952), deutsche Wissenschafts- und Designtheoretikerin
 Bernt Karger-Decker (1912–2008), deutscher Autor vielgelesener populärwissenschaftlicher Bücher, überwiegend auf dem Gebiet der Geschichte der Medizin
 Dominika Karger (* 1978), deutsche Handballspielerin

 Fred Karger (* 1950), US-amerikanischer politischer Berater 
 Friedbert Karger (* 1940), deutscher Plasmaphysiker, der weltweit paranormale Phänomene untersuchte
 Harald Karger (* 1956), genannt Schädel-Harry, deutscher Fußballspieler
 Karl Karger (1848–1913), österreichischer Maler und Illustrator
 Katja Karger (* 1969), deutsche Gewerkschafterin
 Klaus Peter Karger (* 1955), deutscher Regisseur und Filmproduzent
 Matthias Karger (* 1982), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Nico Karger (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Oskar von Karger (1816–1888), preußischer Generalmajor
 Reinhard Karger (* 1953), deutscher Komponist
 Robert Karger (1874–1946), schlesischer Dialektdichter, Schriftsteller, Journalist und Hauslehrer
 Rosemarie Karger (* 1958), deutsche Ingenieurin, Präsidentin der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
 Ulrich Karger (* 1957), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm von Karger (1852–1916), österreichischer Feldmarschallleutnant

Karger als Firmenbezeichnung:
 S. Karger, biomedizinischer Fachverlag in Basel, Schweiz

Karger als fiktiver Bestandteil in Film und Fernsehen:
 Karger (Film), deutscher Film von Elke Hauck aus dem Jahr 2007
 Herr und Frau Karger, Charaktere der Fernsehserie Dittsche

Siehe auch:
 Garger